Franz Xaver Proebst ist der Name folgender Personen:

* Franz Xaver Proebst (Statistiker) (1829–1910), Statistiker und Jurist
 Franz Xaver Proebst (Architekt) (1886–nach 1966), deutscher Architekt